Кармен Буенависта има више значења:

 Кармен Буенависта (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кармен Буенависта (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику